Parigi steht für
 Parigi (Java), Subdistrikt in der Provinz Jawa Barat auf Java
 Parigi (Indonesien), Hauptstadt von Parigi Moutong (Regierungsbezirk) auf Sulawesi 

Parigi (die italienische Bezeichnung der französischen Hauptstadt Paris) ist der Familienname folgender Personen:

 Elio Parigi (1922–2015), italienischer Manager
 Giacomo Parigi (* 1996), italienischer Fußballspieler
 Giulio Parigi (1571–1635), italienischer Architekt
 Narciso Parigi (* 1927), italienischer Sänger und Schauspieler